Геннадий Левин:
 Левин, Геннадий Михайлович (род. 1938) — заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ, Герой Социалистического Труда.